

Geografia

Slovenia 
 Oberburg – antico nome tedesco del comune di Gornji Grad (Savinjska)

Svizzera 
 Oberburg – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Windisch und Oberburg – antico nome di Windisch, comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)